Hollwitz ist der Familienname folgender Personen:

 David Hollwitz (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Fabian Hollwitz (* 1984), deutscher Jurist und Synchronsprecher